Sous les yeux de l'Occident est le titre de plusieurs œuvres :

Roman 
Sous les yeux de l'Occident, roman de Joseph Conrad, paru en 1911 ; titre original : Under Western Eyes.

Films 
Sous les yeux d'Occident ou Razumov, film réalisé par Marc Allégret, sorti en 1936, adapté du roman éponyme de Joseph Conrad 
Leneged Einayim Ma'araviyot ()לנגד עיניים מערביות), littéralement « Sous des yeux occidentaux », est un film israélien réalisé par Joseph Pitchhadze, sorti en 1996

Essais 
Sous les yeux de l'Occident : recherches féministes et discours coloniaux, essai de la féministe indienne Chandra Mohanty, paru en 1984 ; titre original : Under Western Eyes : Feminist Scholarship and Colonial Discourses
« Sous les yeux de l’Occident » revisité : la solidarité féministe par les luttes anticapitalistes, essai de la féministe indienne Chandra Mohanty, paru en 2003 ; titre original : «Under Western Eyes» revisited: Feminist solidarity through anticapitalist struggles

Homonymie de titre